Llista dels 594 municipis del departament francès de Meurthe i Mosel·la (54).

Meurthe i Mosel·la